Pulgon ( und ) ist eine Siedlung im Gebiet Batken in Kirgisistan.

Zu Zeiten der Sowjetunion gehörte der Ort, damals mit dem Namen Frunsenskoje, zur Oblast Osch in der Kirgisischen Sozialistischen Sowjetrepublik. Pulgon ist Verwaltungssitz des Bezirks Kadamdschai.

Ort im Gebiet Batken